Ларинский сельсовет

Волгоградская область 
 Ларинский сельсовет Алексеевского района

Челябинская область 
 Ларинский сельсовет Уйского района